USA har totalt tagit 210 medaljer vid världsmästerskapen i friidrott. Med undantag för 1983 och 1987 har landet toppat medaljligan vid varje tillfälle.

Friidrott i USA
Nationer vid världsmästerskapen i friidrott